1979, jaar in de 20e eeuw van de Gregoriaanse jaartelling
 1979 (The Smashing Pumpkins), nummer van het Amerikaans muziekalbum Mellon Collie and the Infinite Sadness
 NGC 1979, sterrenstelsel in het sterrenbeeld Haas